Черноволенко — фамилия украинского происхождения.

Известные носители:
 Черноволенко, Александр Виленович (род. 1955) — украинский политический деятель.
 Черноволенко, Виктор Тихонович (1900—1972) — советский художник-космист.
 Черноволенко, Георгий Тихонович (1898—1971) — советский актёр театра и кино; брат Виктора Черноволенко.
 Черноволенко, Иван Игнатьевич (1921—1943) — Герой Советского Союза.

См. также